Název Háje má více sídel:

 Háje – část Prahy v městské části Praha 11
 Háje (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Háje (Bratislava) – část slovenského hlavního města Bratislava ve čtvrti Petržalka
 Háje (Srbice) – část obce Srbice v okrese Domažlice
 Háje (Cheb) – část města Cheb v okrese Cheb
 Háje (Kolová) – část obce Kolová v okrese Karlovy Vary
 Háje (Krásno) – osada města Krásno v okrese Sokolov
 Háje (Řenče) – část obce Řenče v okrese Plzeň-jih
 Háje (Hřiměždice) – část obce Hřiměždice v okrese Příbram
 Háje (Lesná) – část obce Lesná v okrese Tachov
 Háje (Potůčky) – zaniklá vesnice v okrese Karlovy Vary
 Háje (Stodůlky) či Stodůlecké Háje, kolonie v části Stodůlky v Praze v městské části Praha 13

Název Háje se vyskytuje i v názvech

 Háje nad Jizerou – obec v okrese Semily
 Háje (stanice metra v Praze)
 Háje (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice
 Háje (Beňadiková) – přírodní památka v okrese Liptovský Mikuláš
 Háje (Švihovská vrchovina) (435,6 m) – kopec v Rokycanské pahorkatině, severovýchodně od Koterova v okrese Plzeň-město

Související články 
 háj (rozcestník)
 hájek